Daniel Kraus (n. 1984) allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco.
 Daniel Kraus (n. 1975) scrittore statunitense.
 Daniel "Dan" Kraus (1923-2012) giocatore di pallacanestro statunitense.